Opladen steht für:
 Opladen, ein Stadtteil von Leverkusen in Nordrhein-Westfalen
 einen alternativen Namen der Burg Upladen, einer ehemaligen Motte in den Niederlanden

Opladen ist der Familienname folgender Personen:
 Maria Theresia Opladen (* 1948), deutsche Politikerin
 Peter Opladen (1876–1957), katholischer Priester und Autor

Siehe auch:
 Obladen
 Oblaten